Espern heißen folgende geographische Objekte:

 Espern (Apen), Bauerschaft der Gemeinde Apen in Niedersachsen
 Espern (Niederwinkling), Ortsteil der Gemeinde Niederwinkling in Bayern